

Geografia
Maida – comune della provincia di Catanzaro
Maida – frazione di Grotteria in provincia di Reggio Calabria

Altro
Maida – varietà di farina
Isola Maida – isola leggendaria